

Astronomia 
 Tuc – abbreviazione della costellazione del Tucano

Cinema 
 TUC (The Undiscovered Country) - acronimo con cui è conosciuto nel fandom il film del franchise di Star Trek Rotta verso l'ignoto

Codici 
 tuc – codice ISO 639-3 della lingua mutu

Cucina 
Tuc  – Cracker della Saiwa

Letteratura 
Famiglia Tuc  – famiglia hobbit appartenente all'universo fantasy di J. R. R. Tolkien

Organizzazioni 
 TUC (Trades Union Congress) - confederazione sindacale del Regno Unito

Pagine correlate 
 Tuck
 Tuk